A-15 puede referirse a:
 La Autovía de Navarra, que unirá Medinaceli (Soria) con Tudela (Navarra), una vez finalizada.
 La autopista Ronda de Pamplona Oeste, parte de la circunvalación de la ciudad de Pamplona, Navarra.
 La Autovía de Leitzaran, vía rápida que une Irurzun con Leiza, en Navarra.
 La Autopista Navarra-Gipuzkoa, que une Leiza con San Sebastián, a través de Andoáin, en Guipúzcoa.